Lepidoperca är ett släkte av fiskar. Lepidoperca ingår i familjen havsabborrfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsabborrfiskar
Lepidoperca